Miejscowości:
 Gering – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Gering – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Hugo Gering – niemiecki filozof